Saraswati bezeichnet:

 Sarasvati, hinduistische Gottheit
 Sarasvati (Fluss), mythologischer Fluss im Hinduismus
 Saraswati (Alaknanda), linker Nebenfluss des Alaknanda in Uttarakhand (Indien)
 Saraswati (Kshipra) = Shipra, Fluss in Madhya Pradesh (Indien)
 einen Yoga-Meister, siehe Sivananda
 einen reformistischen Gelehrten, siehe Dayananda
 einen Supercluster im Kosmos, siehe Saraswati-Supercluster

Saraswati ist der Name folgender Personen:

 Brahmananda Saraswati (1870–1953), hinduistischer Guru
 Chandrasekharand Saraswati (1930–2016), indischer Mönch, Kundalini-Vidya-Meister, Direktor des PKYC